Level Up puede referirse a:

 Level up (serie de televisión), una serie de imagen real (live action) del canal Cartoon Network.
 Level up (película de 2011), telefilme basado en la serie.
 Level Up (programa de televisión británico), programa de televisión infantil difundido por el canal CBBC (Londres).
 Level up! Games o LUG (2002-), empresa filipina distribuidora de juegos en línea.
 «Level Up (canción)», tema de 2012 cantado por el rapero ghaniano-británico Sway (1982-).
 LevelUp, tecnología de pago móvil.